Pine Grove ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Pine Grove (Baldwin County, Alabama)
 Pine Grove (Bullock County, Alabama)
 Pine Grove (Cherokee County, Alabama)
 Pine Grove (Colbert County, Alabama)
 Pine Grove (DeKalb County, Alabama)
 Pine Grove (Etowah County, Alabama)
 Pine Grove (Lee County, Alabama)
 Pine Grove (Mobile County, Alabama)
 Pine Grove (Pickens County, Alabama)
 Pine Grove Village (Shelby County, Alabama)
 Pine Grove (Tallapoosa County, Alabama)
 Pine Grove (Dallas County, Arkansas)
 Pine Grove (Monroe County, Arkansas)
 Pine Grove (Polk County, Arkansas)
 Pine Grove (Litchfield County, Connecticut)
 Pine Grove (New London County, Connecticut)
 Pine Grove (Delaware)
 Pine Grove (Florida)
 Pine Grove (Appling County, Georgia)
 Pine Grove (Newton County, Georgia)
 Pine Grove (Idaho)
 Pine Grove (Illinois)
 Pine Grove (Amador County, Kalifornien)
 Pine Grove (Lake County, Kalifornien)
 Pine Grove (Mendocino County, Kalifornien)
 Pine Grove (San Diego County, Kalifornien)
 Pine Grove (Shasta County, Kalifornien)
 Pine Grove (Kansas)
 Pine Grove (Clark County, Kentucky)
 Pine Grove (Laurel County, Kentucky)
 Pine Grove (Bienville Parish, Louisiana)
 Pine Grove (Ouachita Parish, Louisiana)
 Pine Grove (St. Helena Parish, Louisiana)
 Pine Grove (Wicomico County, Maryland)
 Pine Grove (Missouri)
 Pine Grove (Benton County, Mississippi)
 Pine Grove (Forrest County, Mississippi)
 Pine Grove (Hinds County, Mississippi)
 Pine Grove (Holmes County, Mississippi)
 Pine Grove (Lamar County, Mississippi)
 Pine Grove (Lee County, Mississippi)
 Pine Grove (Oktibbeha County, Mississippi)
 Pine Grove (Tippah County, Mississippi)
 Pine Grove (Blaine County, Montana)
 Pine Grove (Madison County, Montana)
 Pine Grove (North Carolina)
 Pine Grove (New Hampshire)
 Pine Grove (New Jersey)
 Pine Grove (Nevada)
 Pine Grove (Lewis County, New York)
 Pine Grove (Onondaga County, New York)
 Pine Grove (Schenectady County, New York)
 Pine Grove (Schoharie County, New York)
 Pine Grove (St. Lawrence County, New York)
 Pine Grove (Hocking County, Ohio)
 Pine Grove (Jackson County, Ohio)
 Pine Grove (Lawrence County, Ohio)
 Pine Grove (Hood River County, Oregon)
 Pine Grove (Klamath County, Oregon)
 Pine Grove (Umatilla County, Oregon)
 Pine Grove (Wasco County, Oregon)
 Pine Grove (Washington County, Oregon)
 Pine Grove (Cambria County, Pennsylvania)
 Pine Grove (Clearfield County, Pennsylvania)
 Pine Grove (Lancaster County, Pennsylvania)
 Pine Grove (Perry County, Pennsylvania)
 Pine Grove (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Pine Grove (Susquehanna County, Pennsylvania)
 Pine Grove (Venango County, Pennsylvania)
 Pine Grove (Berkeley County, South Carolina)
 Pine Grove (Florence County, South Carolina)
 Pine Grove (Spartanburg County, South Carolina)
 Pine Grove (Greene County, Tennessee)
 Pine Grove (Loudon County, Tennessee)
 Pine Grove (McMinn County, Tennessee)
 Pine Grove (Sevier County, Tennessee)
 Pine Grove (Van Buren County, Tennessee)
 Pine Grove (Cherokee County, Texas)
 Pine Grove (Newton County, Texas)
 Pine Grove (Orange County, Texas)
 Pine Grove (Utah)
 Pine Grove (Clarke County, Virginia)
 Pine Grove (Page County, Virginia)
 Pine Grove (Salem, Virginia)
 Pine Grove (Washington County, Virginia)
 Pine Grove (Clark County, Washington)
 Pine Grove (Fayette County, West Virginia)
 Pine Grove (Marion County, West Virginia)
 Pine Grove (Pleasants County, West Virginia)
 Pine Grove (Wetzel County, West Virginia)
 Pine Grove (Brown County, Wisconsin)
 Pine Grove (Chippewa County, Wisconsin)
 Pine Grove (Portage County, Wisconsin)
 Pine Grove (Wyoming)

in Kanada:
 Pine Grove (Lanark Highlands, Ontario)
 Pine Grove (Norfolk County, Ontario)
 Pine Grove (North Glengarry, Ontario)

Siehe auch:
 Pine Grove Township
 Pine Grove Cemetery